2 miejscowości w Polsce: 
 Grabianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia 
 Grabianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica

Zobacz też: Grabianów